Террел Андре Харрис (; родился 10 августа 1987 года в Далласе, штат Техас) — американский бывший профессиональный баскетболист. Играл на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера 
Хэррис не был задрафтован в 2009 году, и поиграл в течение 2 сезонов в Д-Лиге и Германии. 24 декабря 2011 Террел официально был зачислен в финальный состав «Майами Хит» на сезон.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Стэйт Ковбойз» (баскетбол)
Игроки БК «Страсбур»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Ризен Людвигсбург»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки БК «Маккаби» Ашдод